Феопомп (Теопомп, ,  «ниспосланный богами») — древнегреческое имя:
 Феопомп (царь Спарты) — царь VIII века до н. э.
 Феопомп (историк) — известный древнегреческий историк IV века до н. э.